Brunsig von Brun oder Brunsich von Brun ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Brunsich von Brun (1845–1938), preußischer General der Infanterie
 August Brunsig von Brun (1824–1905), preußischer Generalmajor
 Georg Brunsig von Brun (1789–1858), preußischer General der Infanterie
 Hartwig Heinrich Brunsich von Brun (1700–1770), herzoglich mecklenburg strelitzischer Geheimer Rat, General-Post-Direktor und bevollmächtigter Minister
 Richard Brunsich von Brun (1870–1964), deutscher Bibliothekar und sächsischer Hofrat